El término meñique puede hacer alusión a los siguientes conceptos:

 Meñique de la mano o dedo meñique de la mano, también conocido científicamente como quinto dedo [V] de la mano, clasificado en la Terminología Anatómica Internacional de 1998 con el código A01.2.07.031, y que recibe, según la citada terminología, el nombre latino de digitus minimus manus, así como también el nombre latino de digitus quintus manus [V], dentro del apartado digiti manus (dedos de la mano).
 Meñique del pie o dedo meñique del pie, también conocido científicamente como quinto dedo [V] del pie, clasificado en la Terminología Anatómica Internacional de 1998 con el código A01.2.08.040, y que recibe, según la citada terminología, el nombre latino de digitus minimus pedis, así como también el nombre latino de digitus quintus pedis [V], dentro del apartado digiti pedis (dedos del pie).